Firer-bob for mænd i bobslæde under vinter-OL 2018 fandt sted den 24. og 25. februar 2018.

Resultater 
De første to løb blev afholdt den 24. februar og de to sidste løb blev afholdt 25. februar 2018.

Referencer 

Bobslæde under vinter-OL 2018